Tria ist der Familienname folgender Personen:

 Bernat Tria († 1754), katalanischer Kapellmeister und Komponist des Barock
 Giovanni Tria (* 1948), italienischer Ökonom, Jurist und Hochschullehrer
 Giovanni Andrea Tria (1676–1761), italienischer römisch-katholischer Bischof 
 Melanie Di Tria (* 1971), deutsch-italienische DJ, Musikerin und Agenturinhaberin